Ospedale San Carlo della città di Potenza
Ospedale San Carlo Borromeo della città di Milano
Ospedale di San Carlo (Roma) della città di Roma
Ospedale San Carlo di Nancy della città di Roma
Ospedale San Carlo (Voltri) del quartiere di Voltri, a Genova
Ospedale San Carlo (Sezze) della città di Sezze (LT)